Esta é uma lista de países pelo consumo total de energia per capita. Este não é o consumo dos usuários finais, mas toda a energia necessária como entrada para produzir combustível e eletricidade para os usuários finais. É conhecido como fornecimento total de energia primária, um termo usado para indicar a soma da produção e das importações subtraindo as exportações e as mudanças de armazenamento. Os números são do Banco Mundial - Indicadores de Desenvolvimento Mundial. 

Os dados são apresentados em quilogramas equivalentes de petróleo por ano e gigajoules por ano, e em watts, como potência média equivalente.

 Notas sobre conversões

 1 kg equivalente de petróleo  (kgoe) = 11,63 kWh ou 1 kWh = 0,08598 kgoe 
 1000 kgoe = 42 GJ
 1 GJ / a = 31,7 W em média
 1 W médio = 8,76 kWh por ano (365 × 24 Wh por ano)

Veja também 

 Lista de países por emissões de dióxido de carbono per capita

Referências 

Energia elétrica
Listas de países